Bakırköy (dawniej Makriköy, gr. Hebdomon) – dystrykt w tureckiej prowincji Stambuł stanowiący jednocześnie jeden z 27 dystryktów İstanbul Büyükşehir Belediyesi, czyli miasta Stambuł.

Według danych na rok 2007 dystrykt zamieszkiwało 214 821 osób.

Populacja

Linki zewnętrzne 
 http://www.bakirkoy.bel.tr/ 
 http://www.bakirkoy.gov.tr/

Dzielnice Stambułu